ATP Тур 2021 () — элитный мировой тур теннисистов-профессионалов, проводимый Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP) с 4 января 2021 года по 28 ноября 2021 года.

Календарь на 2021 год включает в себя:

 Турниры Большого шлема (4) (проводится Международной федерацией тенниса ());
 Турниры в серии тур ATP Мастерс 1000; (8)
 Турниры в серии тур ATP 500; (13)
 Турниры в серии тур ATP 250; (38)
 Финал ATP среди теннисистов не старше 21 года;
 Финал Мирового тура ATP
 Кубок Дэвиса (проводится ITF);
 Кубок ATP.
 Летние Олимпийские игры 2020 (были перенесены с 2020 года)

Расписание 
Ниже представлено полное расписание соревнований в течение года, включая всех победителей и финалистов турниров — в одиночном, парном и смешанном разрядах.

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Статистическая информация

Одиночные турниры

Титулы по игрокам 

ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура; М1000 — серия Мастерс 1000; 500 — серия ATP 500; 250 — серия ATP 250.

Титулы по странам 

ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура; М1000 — серия Мастерс 1000; 500 — серия ATP 500; 250 — серия ATP 250.

Рейтинг ATP

Первые ракетки 2021 года

Дебютные титулы 
 Дэниел Эванс — Мельбурн
  Хуан Мануэль Серундоло — Кордова
  Алексей Попырин — Сингапур
  Аслан Карацев — Дубай
  Себастьян Корда — Парма
  Карлос Алькарас — Умаг
  Кэмерон Норри — Кабо-Сан-Лукас
  Илья Ивашко - Уинстон-Сейлем
  Квон Сунво - Нур-Султан
  Томми Пол — Стокгольм

Парные турниры

Титулы по игрокам 

ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура; М1000 — серия Мастерс 1000; 500 — серия ATP 500; 250 — серия ATP 250.

Титулы по странам 

ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура; М1000 — серия Мастерс 1000; 500 — серия ATP 500; 250 — серия ATP 250.

Рейтинг ATP (игроки)

Первые ракетки 2021 года

Дебютные титулы 
  Ариэль Бехар — Делрей-Бич
  Гонсало Эскобар — Делрей-Бич
  Рафаэль Матос — Кордова
  Фелипе Мелигени Алвес — Кордова
  Томислав Бркич — Буэнос-Айрес
  Аслан Карацев — Доха
  Ллойд Гласспул — Марсель
  Харри Хелиёваара — Марсель
  Андреа Вавассори — Кальяри
  Лоренцо Сонего — Кальяри
  Иван Сабанов — Белград
  Матей Сабанов — Белград
  Андрей Василевский — Белград
  Сандер Арендс — Бостад
  Давид Пел — Бостад
  Уильям Блумберг — Ньюпорт
  Марк-Андреа Хуслер — Гштад
  Доминик Штрикер — Гштад
  Ханс Хач Вердуго — Кабо-Сан-Лукас
  Давид Вега Эрнандес — Умаг
  Фернандо Ромболи — Умаг
  Райли Опелка — Атланта
  Янник Синнер — Атланта
  Лукас Мидлер — Кицбюэль
  Александр Эрлер — Кицбюэль
  Ян Зелинский — Мец

Турниры смешанных пар

Титулы по игрокам 

ТБШ — турнир Большого шлема; ОИ — Олимпийские игры.

Титулы по странам 

ТБШ — турнир Большого шлема; ОИ — Олимпийские игры.

Закончили карьеру 
  Гильермо Гарсия-Лопес
  Александр Долгополов
  Мартин Клижан
  Роберт Линдстедт
  Паоло Лоренци
  Лу Яньсюнь
  Леонардо Майер
  Юрген Мельцер
  Юлиан Ноул
  Леандер Паес
  Хория Текэу
  Виктор Троицки

См. также 
 Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
 Международная федерация тенниса (ITF)
 WTA Тур 2021

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ATP

2021